

Cabeças-de-chave 

  Cara Black /  Liezel Huber (Semifinais)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (Semifinais)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (Final)
  Serena Williams /  Venus Williams (Campeãs)
  Su-Wei Hsieh /  Shuai Peng (Primeira rodada)
  Daniela Hantuchova /  Ai Sugiyama (Segunda rodada)
  Victoria Azarenka /  Elena Vesnina (Terceira rodada,desistência devido ao calor.)
  Maria Kirilenko /  Flavia Pennetta ''(Primeira rodada)

<ol start="9">
 Lisa Raymond /  Vera Zvonareva ''(Primeira rodada)
 Bethanie Mattek-Sands /  Nadia Petrova ''(Terceira rodada)
 Nuria Llagostera Vives  /  Maria Jose Martinez Sanchez'' (Quartas de finais)
 Anna-Lena Groenefeld /  Vania King ''(Quartas de finais)
 Zi Yan /  Jie Zheng ''(Third Round)
 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo ''(Primeira rodada)
 Chia-Jung Chuang /  Sania Mirza ''(Segunda rodada)
 Svetlana Kuznetsova /  Amelie Mauresmo ''(Terceira rodada)

Cruzamentos 

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 w/o = desistência
 ab = Abandono

Finais

Fase Final

Fases Anteriores

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4 

D
Torneio de Wimbledon - Duplas femininas